Le nom Lier peut désigner :

Toponyme

Lier, le nom néerlandais la commune de Lierre, dans la province d'Anvers.

Lier (Lugo), une localité de la commune de Sarria, dans la province de Lugo, en Galice.

Lier (Norvège), une kommune du Buskerud.

Patronyme 
 Adolf Heinrich Lier (1826-1882), peintre allemand
 Julia Lier (1991-), rameuse allemande

Homonymie de patronyme